Grand Prix Danii 2008, była czwartą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Był to czternasty turniej o Wielką Nagrodę Danii. Po raz szósty zawody rozegrano na torze w Kopenhadze.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą Kenneth Bjerre oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Nicolai Klindt i Patrick Hougaard). Lista stałych uczestników (z numerami):

 (11) Bjarne Pedersen (Dania)
 (6) Greg Hancock (USA)
 (15) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (8) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (5) Hans Andersen (Dania)
 (16) Kenneth Bjerre (Dania)
 (3) Jason Crump (Australia)
 (13) Lukas Dryml (Czechy)
 (7) Rune Holta (Polska)
 (2) Leigh Adams (Australia)
 (4) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (12) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (14) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (9) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (17) Nicolai Klindt (Dania)
 (18) Patrick Hougaard (Dania)

Wyniki

Bieg po biegu 
 Jonsson, Hancock, B.Pedersen, Lindgren
 Andersen, Bjerre, Crump, Nicholls
 Adams, Gollob, Holta, Dryml
 N.Pedersen, Harris, Iversen, Kasprzak
 N.Pedersen, B.Pedersen, Nicholls, Dryml
 Hancock, Holta, Andersen, Iversen
 Bjerre, Adams, Lindgren, Kasprzak
 Crump, Gollob, Jonsson, Harris
 B.Pedersen, Andersen, Harris, Adams
 Gollob, Nicholls, Hancock, Kasprzak
 Crump, Iversen, Klindt, Dryml (w/2min), Lindgren (u/w)
 N.Pedersen, Jonsson, Holta, Bjerre
 Bjerre, Iversen, Gollob, B.Pedersen
 Crump, N.Pedersen, Hancock, Adams
 Holta, Nicholls, Lindgren, Harris
 Andersen, Jonsson, Kasprzak, Dryml
 Crump, Kasprzak, B.Pedersen, Holta
 Bjerre, Hancock, Dryml, Harris
 N.Pedersen, Gollob, Lindgren, Andersen
 Adams, Nicholls, Iversen, Jonsson
 Półfinały
 Gollob, N.Pedersen, Hancock, Adams
 Crump, Andersen, Jonsson, Bjerre
 Finał
 Gollob (6), N.Pedersen (4), Crump (2), Andersen (0)

Opis 
Zawody na jednodniowym torze w Kopenhadze należały do najciekawszych w sezonie 2008. Dzięki zwycięstwu na Parken Tomasz Gollob zapewnił sobie awans do finału Super Prix. Drugim wielkim wygranym GP Danii był Nicki Pedersen, który dzięki skutecznej jeździe przez cały wieczór dopisał do swojego konta 20 punktów.

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Dania
2008
2008 w Danii
Sport w Kopenhadze